I Campionati del mondo di mezza maratona (nome ufficiale in inglese World Athletics Half Marathon Championships) sono una competizione internazionale di mezza maratona organizzata dalla World Athletics.

Consiste in una gara maschile ed una femminile, entrambe sulla distanza di 21,097 km. Le gare si tengono su strade pubbliche, chiuse al traffico per l'occasione.

La manifestazione, la cui prima edizione si è tenuta a Newcastle upon Tyne nel 1992, ha avuto cadenza annuale sino al 2010, per poi adottarne una biennale, svolgendosi negli anni pari. Nelle edizioni del 2006 e 2007 l'evento è stato denominato Campionati del mondo di corsa su strada (nome ufficiale in inglese IAAF World Road Running Championships), per tornare al suo nome originale a partire dal 2008. Nel 2023 la denominazione sarà di nuovo Campionati del mondo di corsa su strada (in inglese World Athletics Road Running Championships).

Edizioni

Medagliati

Gara seniores maschile

Individuale

A squadre

Gara seniores femminile

Individuale

A squadre

Gara juniores maschile

Individuale

A squadre

Note

Voci correlate 
 Corsa su strada
 Mezza maratona

Altri progetti

Collegamenti esterni